

Persone 
 Jos Peltzer – ex calciatore olandese, difensore
 Marco Peltzer – hockeista su ghiaccio belga
 Otto Peltzer – mezzofondista tedesco
 Ulrich Peltzer – scrittore tedesco